Бошњак може бити:

 Бошњак, архаичан назив за становника Босне – исто што и Босанац
 Бошњак, припадник бошњачког народа
 Бошњак, презиме
 Бошњак, народни календар (1883–1918)
 Бошњак, сарајевске новине (1890–1910)
 Бошњак, насеље у општини Петровац на Млави, Србија
 Мали Бошњак, насеље у општини Коцељева, Србија

Види још 
 Бошњакиња (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)